Vrste
Orašac (biljni rod), Trapa, biljni rod iz porodice vrbičevki
Hrvatska
 Orašac (Dubrovnik), gradsko naselje Dubrovnika

BiH
 Orašac (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać
 Orašac (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik
 Orašac (Prozor-Rama, BiH), naselje u općini Prozor-Rama
 Orašac (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Orašac (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko

Srbija
 Orašac (Aranđelovac, Srbija), naselje u Šumadiji
 Orašac (Leskovac, Srbija), naselje kraj Leskovca